Пенсакола има више значења:
 Пенсакола
 Пенсакола (Оклахома)